Il doppio  del BMW Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Simone Bolelli e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

František Čermák e Filip Polášek hanno sconfitto in finale Xavier Malisse e Dick Norman per 6-4, 7-5.

Teste di serie

  František Čermák /  Filip Polášek (campioni)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (primo turno)

  Santiago González /  Christopher Kas (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BMW Open 2012
ATP World Tour 2012